Миколаївська обласна організація Товариства Червоного Хреста України - є осередком на території Миколаївської області всеукраїнської, добровільної, гуманітарної організації Товариства Червоного Хреста України, який допомагає державі у наданні гуманітарної допомоги під час збройних конфліктів та в мирний час, бере участь у наданні міжнародної допомоги у разі катастроф і надзвичайних ситуацій, забезпечує допомогу найменш соціально захищеним верствам населення. Організація через Товариство є частиною Міжнародного руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Історія 

У квітні 2018 року виповнилося 100 років із дня створення Товариства Червоного Хреста України. Відомо, що 15–18 квітня 1918 р. у Києві відбувся І з’їзд Товариства Червоного Хреста України, після чого ця організація стала самостійною. Але події Української національно-визвольної боротьби та державотворення 1917–1921 рр. не дали змоги повсюди (в тому числі в Миколаєві) створити діяльні структури цього Товариства. Із 1920 р. громадську червонохресну організацію одержавила і підпорядкувала комуністична партія України і весь радянський період вона знаходилася під її контролем. І тільки зі здобуттям Україною незалежності в 1991 р. національне Товариство Червоного Хреста знову стало самостійною організацією та з 1993 р. повноправним членом Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Джерела 
 Державний архів Миколаївської області, ф. Р-9, оп. 1, спр. 39, арк. 1, 50, 55.
 Там же, ф. Р-9, оп. 1, спр. 45, арк. 11, 14, 22-39.
 Там же, ф. Р-9, оп. 1, спр. 76, арк. 2-28.
 Там же, ф. Р-9, оп. 1, спр. 101, арк. 1-2.
 Там же, ф. Р-9, оп. 1, спр. 68, арк. 13.
 Там же, ф. Р-9, оп. 1, спр. 68, арк. 7.
 Там же, ф. Р-9, оп. 1, спр. 54, арк. 27, 31.
 Там же, ф. Р-9, оп. 1, спр. 83, арк. 2-9.
 Там же, ф. Р-9, оп. 1, спр. 342, арк. 20-25.
 Там же, ф. Р-9, оп. 1, спр. 93, арк. 2-22.
 Там же, ф. Р-9, оп. 1, спр. 83, арк. 10-11.
 Там же, ф. Р-9, оп. 1, спр. 364, арк. 40-41.
 Там же, ф. Р-9, оп. 1, спр. 364, арк. 138-139.

Примітки

Посилання 
 

Червоний Хрест
Миколаївська область